Hald kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hald (Nørre Nissum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Nissum Sogn, Lemvig Kommune
 Hald (Torup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Halsnæs Kommune
 Hald (Voer Sogn) – en bebyggelse i Voer Sogn, Brønderslev Kommune
 Hald (Ørslevkloster Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslevkloster Sogn, Skive Kommune
 Hald (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hald Sogn, Randers Kommune
 Andre
 Hald Sø ved Hald Hovedgård
 Hald Hovedgård i Dollerup Sogn, Viborg Kommune; centrum i det daværende Hald Amt
 Hald Ege, en forstad til Viborg, nord for Hald Hovedgård